Lomas de Arena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomas de Arena, Veracruz, ort, Gutiérrez Zamora, 
 Lomas de Arena, Puebla, ort, Hueytamalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar